Skoki Akrobatyczne Mężczyzn na Mistrzostwach Świata odbyły się 4 lutego w Deer Valley na kompleksie akrobatycznym  White Owl. Mistrzostwa świata sprzed dwóch lat bronił Amerykanin Ryan St. Onge, jednak odpadł w kwalifikacjach, zajmując 21. miejsce. Nowym mistrzem świata został Kanadyjczyk Warren Shouldice, był to trzeci złoty medal zdobyty przez reprezentacje kanady w tym dniu. Srebrny medal udało się wywalczyć Chińczykowi Qi Guangpu, natomiast brązowy medal powędrował do Białorusina Antona Kusznira.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2011